Gries (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Gries (Renània-Palatinat): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat
 Gries am Brenner: municipi austríac de l'estat del Tirol
 Gries im Sellrain: municipi austríac de l'estat del Tirol
 Gries-Quirein o Gries-San Quirino: districte de la ciutat italiana de Bozen (Bolzano)

Altres:

 Tom Gries: (1922−1977) productor, director de cinema i guionista estatunidenc